Randebrock ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Randebrock (1825–1876), deutscher Orgelbauer
 Paul Randebrock (1856–1912), deutscher Bergbauingenieur und -manager